Skerry ou skerries peuvent désigner :
 un skerry, une île rocheuse trop petite pour y habiter ;
 Bound Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Skerries extérieures, dans les Shetland, en Écosse ;
 Clettack Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Pentland Skerries, dans les Orcades, en Écosse ;
 East Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Orcades ;
 Grif Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Shetland ;
 Little Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Pentland Skerries, dans les Orcades ;
 Louther Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Pentland Skerries, dans les Orcades ;
 Muckle Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Pentland Skerries, dans les Orcades ;
 Sule Skerry, une île faisant partie de l'archipel des Orcades ;
 le Skerry, une embarcation légère de promenade voile-aviron ;
 les , un archipel de Russie situé en mer de Kara ;
 Skerries, une ville côtière d'Irlande ;
 les Skerries extérieures, un petit archipel du Royaume-Uni situé en Écosse, dans la mer du Nord ;
 le , une jauge de course créée en Suède en 1908, et les , les voiliers répondant à cette classe.